Ел Чапењо има више значења:

 Ел Чапењо (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Чапењо (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику